«Hanging On by a Thread» — другий студійний альбом американського рок-гурту The Letter Black. В США альбом вийшов 4 травня 2010.

Список пісень

Бонусні треки Спеціального видання

Чарти

Примітки 

Альбоми The Letter Black
Альбоми Tooth & Nail Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми альтернативного року